Le tournoi de qualification du simple messieurs de l'Open d'Australie 2017 se déroule du 11 au .

16 des 128 joueurs engagés se qualifient pour le tableau principal du tournoi, au terme de trois tours.

Primes et points 

 Un joueur issu des qualifications reçoit les points de son dernier tour dans le tableau principal plus 25 points ATP supplémentaires et la prime de son dernier tour.

Têtes de série 

|-
|1|| Radek Štěpánek||align=center|Qualifié|| John-Patrick Smith
|-
|2|| Frances Tiafoe||align=center|Qualifié|| Tim Smyczek (25)
|-
|3|| Jozef Kovalík||align=center||| Marco Trungelliti
|-
|4|| Yuichi Sugita||align=center||| Andrey Rublev
|-
|5|| Nicolás Kicker||align=center||| Lee Duck-hee
|-
|6|| Bjorn Fratangelo||align=center|Qualifié|| Hiroki Moriya
|-
|7|| Stefan Kozlov||align=center||| Yuki Bhambri (PR)
|-
|8|| Benjamin Becker||align=center||| Miljan Zekić
|-
|9|| João Souza||align=center||| André Ghem
|-
|10|| Lukáš Lacko||align=center|Qualifié|| Denis Kudla (18)
|-
|11|| Evgeny Donskoy||align=center||| Noah Rubin
|-
|12|| Alessandro Giannessi||align=center||| Jan Šátral
|-
|13|| Taro Daniel||align=center||| Jürgen Melzer (PR)
|-
|14|| Tobias Kamke||align=center||| Blake Mott (WC)
|-
|15|| Marius Copil||align=center||| Alex Bolt (WC)
|-
|16|| Marco Chiudinelli||align=center||| Mitchell Krueger
|}

|-
|17|| Arthur De Greef||align=center||| Alexander Bublik
|-
|18|| Denis Kudla||align=center||| Lukáš Lacko (10)
|-
|19|| Vasek Pospisil||align=center||| Uladzimir Ignatik
|-
|20|| Rajeev Ram||align=center||| Jürgen Melzer (PR)
|-
|21|| Ernesto Escobedo||align=center|Qualifié|| Yuki Bhambri (PR)
|-
|22|| Peter Polansky||align=center||| Andrey Rublev
|-
|23|| Henri Laaksonen||align=center||| Alexander Sarkissian
|-
|24|| Andrej Martin||align=center||| Laslo Djere
|-
|25|| Tim Smyczek||align=center||| Frances Tiafoe (2)
|-
|26|| Julien Benneteau||align=center||| Alex Bolt (WC)
|-
|27|| Norbert Gombos||align=center||| Kenny de Schepper
|-
|28|| Teymuraz Gabashvili||align=center||| Casper Ruud
|-
|29|| Go Soeda||align=center|Qualifié|| Marco Trungelliti
|-
|30|| Vincent Millot||align=center||| James McGee
|-
|31|| Thomas Fabbiano||align=center|Qualifié|| André Ghem	
|-
|32|| Roberto Carballés Baena||align=center||| Noah Rubin
|}

Qualifiés 

  Radek Štěpánek 
  Frances Tiafoe
  Go Soeda
  Andrey Rublev
  Alexander Bublik
  Bjorn Fratangelo
  Ernesto Escobedo
  Ivan Dodig
  Thomas Fabbiano
  Lukáš Lacko
  Noah Rubin 
  Luca Vanni
  Jürgen Melzer 
  Blake Mott
  Alex Bolt
  Reilly Opelka

Tableaux

Premier qualifié

Deuxième qualifié

Troisième qualifié

Quatrième qualifié

Cinquième qualifié

Sixième qualifié

Septième qualifié

Huitième qualifié

Neuvième qualifié

Dixième qualifié

Onzième qualifié

Douzième qualifié

Treizième qualifié

Quatorzième qualifié

Quinzième qualifié

Seizième qualifié

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Simple messieurs de l'Open d'Australie 2017
 Tournoi de qualification du simple dames

Lien externe 
  Site officiel

2017
Tennis masculin en 2017
Open d'Australie